Spojení písmen Y a I může mít různé významy:

Yi 
 Yi (národ) – označovaný i jako Iové
 Yi (jazyk)
 Yi (písmo)
 Yi (editor)
 Yí – řeka v Uruguayi (Río Yí), levý přítok Río Negro
 Ї – fonetický přepis do angličtiny
 Yi (dinosaurus)
 yobi – značka binární předpony pro 280
 Yi Maďarská příjmení s příponou Yi a ortografie přípony "yi"

yi 
 jidiš – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy